Svanenkan syfta på:

 Apoteket Svanen, Lund – ett apotek i Lund som legat på Kyrkogatan sedan 1627 i olika byggnader på samma plats
 Apoteket Svanen (Stockholm) – ursprungligen ett hovapotek i Gamla stan, Stockholm och namnet används fortfarande för apoteket på Kungsgatan
 Apoteket Svanen, Göteborg